Il doppio del Dutch Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jeff Coetzee e Chris Haggard erano i detentori del titolo, ma solo Haggard ha partecipato in coppia con André Sá.

Haggard e Sá hanno perso in finale 6–0, 6–4 contro Devin Bowen e Ashley Fisher.

Teste di serie
 Lucas Arnold /  Mariano Hood (primo turno)
 Chris Haggard /  André Sá (finale)
 Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2003
ATP Tour 2003